543-я гренадерская дивизия () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии периода Второй мировой войны.

История 
543-я гренадерская дивизия была сформирована 10 июля 1944 года как «заградительная дивизия» на территории военного полигона «Мюнзинген» во время 29-й волны мобилизации Вермахта. Для её формирования использовались подразделения дивизии-тени «Мюнзинген».

После завершения комплектования и подготовки, дивизия вошла в состав 11-го армейского корпуса СС обергруппенфюрера СС и генерала войск СС Маттиаса Кляйнхайстеркампа. В начале августа 1944 года дивизия была расформирована, а её части влились в состав формировавшейся в тот момент 78-й гренадерской дивизии.

Местонахождение 
 с июля по август 1944 (Галиция)

Подчинение 
 11-й армейский корпус СС 17-й армии группы армий «Северная Украина» (10 июля — 4 августа 1944)

Состав 
 1079-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1079)
 1080-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1080)
 1081-й гренадерский полк (Grenadier-Regiment 1081)
 1543-й артиллерийский полк (Artillerie-Regiment 1543)
 1543-й отряд материального обеспечения (Nachschubtruppen 1543)

См. также 
 544-я гренадерская дивизия
 Список дивизий вермахта и войск СС

Литература 
 Georg Tessin. Band 3: Die Landstreitkräfte. Nr. 6-14 // Verbände und Truppen der Deutschen Wehrmacht und Waffen SS im Zweiten Weltkrieg 1939—1945 — 2. — Osnabrück: Biblio Verlag, 1974. — Vol. 3. — 330 p. — ISBN 3-764-80942-6.

Пехотные дивизии Германии во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году